Antonio Mogavero – apneista italiano
Davide Mogavero – cantante italiano
Domenico Mogavero – vescovo cattolico italiano